Synagoga Ezra-Izrael w Rydze (ros. Эзра-Исраэль) – dom modlitewny mieszczący się w Rydze na Łotwie po przeciwnej stronie ulicy Barona (dokładny adres: K. Barona 112) do synagogi Rambam.

Ezra